Perifollos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anthriscus cerefolium.
 El nombre común de la planta Montia fontana.